Jepsonia är ett släkte av stenbräckeväxter. Jepsonia ingår i familjen stenbräckeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeväxter
Jepsonia